

Sérvia 
 Bistrica (Crna Trava)
 Bistrica (Lazarevac)
 Bistrica (Leskovac) 
 Bistrica (Nova Varoš) 
 Bistrica (Petrovac na Mlavi)

Croácia 
 Marija Bistrica

Eslovênia 
 Ilirska Bistrica 
 Bistrica ob Sotli
 Slovenska Bistrica

Macedônia do Norte 
 Município de Bistrica

Desambiguações de topônimos